

Patronyme 
 Rex Desmarchais (1908-1974), écrivain québécois ;

Toponymes 
 Desmarchais-Crawford, quartier de la ville de Verdun (Montréal)
 Parc Desmarchais, parc de l'arrondissement Verdun (Montréal)